Glorious kan avse: 

 Glorious (Eddie Izzard) – en standup-show.
 Glorious (låt av Andreas Johnson) – en låt framförd av Andreas Johnson
 Glorious (låt av Cascada) – en låt framförd av Cascada